Con Good Night o Goodnight ("buonanotte" in italiano) ci si può riferire a:

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Goodnight – comunità non incorporata della Contea di Barren, Kentucky
Goodnight – villaggio della Contea di Polk, Missouri
Goodnight – comunità non incorporata situata tra la Contea di Logan e la Contea di Payne, Oklahoma
Goodnight – comunità non incorporata della Contea di Armstrong, Texas

Media 
The Good Night – film del 2007 scritto e diretto da Jake Paltrow
Good Night, and Good Luck. – film del 2005 diretto da George Clooney

Musica 
Good Night – brano musicale dei Beatles

Altro 
Goodnight (cognome)